Steaua peut faire référence à :

 CSA Steaua Bucarest, club omnisports roumain, situé à Bucarest, qui dépend du ministère de la Défense roumain
 Fotbal Club Steaua Bucarest (FCSB), club roumain de football
 section football du Steaua Bucarest, (CSA Steaua Bucarest) fondé en 2017
 CSA Steaua Bucarest, club omnisports de Bucarest en Roumanie possédant une section qui pratique le hockey sur glace
 Rugby club Steaua Bucarest, club de rugby à XV
 Stadionul Steaua, nouveau stade du Steaua inauguré en 2021
 Stade Steaua, ancien stade de football du Steaua Bucarest
 Steaua Bucarest, club roumain de basket-ball
 Steaua Bucarest, club roumain de handball
 Steaua Chișinău, club moldave de football